Oscar Eberle (1842-1901), cellist van Duitse komaf
Oscar Eberle (1883-1943), cellist, zoon van bovenstaande